Смоленская губерния — административная единица в составе Российской империи, Российской республики, Социалистической Советской Республики Белоруссия и РСФСР, существовавшая до 1929 года. Губернский город — Смоленск.

История 

По присоединении Смоленска к России в 1654 году, область эта обращена была в воеводство, в которое вошли уезды: Смоленский, Дорогобужский, Бельский, Краснинский, Рославльский, Вяземский, Ельнинский и Поречский. Города Гжатск, Сычёвка, Духовщина и Юхнов возникли уже после присоединения С. области. В 1708 году образована Смоленская губерния, в состав которой входили части нынешних губерний Калужской, Тверской и Тульской. В 1713 году Смоленская губерния упразднена, а из одной её части образована Смоленская провинция Рижской губернии, в 1726 году переименованная в губернию. В 1775 году учреждено Смоленское наместничество, которое в 1796 году было переименовано в губернию, с 9 уездами, управляемую генерал-губернатором; города Красный, Ельня и Духовщина с 1797 года оставлены были за штатом, но в 1802 год они вновь восстановлены и с этого времени Смоленская губерния более не изменялась в своём административном составе. После 1812 года генерал-губернаторы жили не в разорённом Смоленске, а в Калуге, а с образованием в 1824 году генерал-губернаторства Витебского, Смоленского и Могилевского — в Витебске. В 1855 году генерал-губернаторство упразднено. В Отечественную войну 1812 года из 12 уездов не пострадал только Бельский уезд; менее других разорены были уезды Поречский и Рославльский. Сумма потери движимого имущества и строений простиралась до 74 млн руб. Кроме того, Смоленская губерния выставила ополчение в 12 447 ратников, пожертвовала деньгами 9 824 000 руб. и доставила для армии из сельских запасных магазинов хлеба 91 712 четвертей и овса 16 322 четвертей. В 1813 году учреждена была особая комиссия для пособия разорённым жителям, которая выдала населению для продовольствия и обсеменения полей 3 981 408 руб.; частных пожертвований поступило до 2 443 470 руб. Несмотря на эту поддержку, население Смоленской губернии долгое время не могло оправиться от разорения 1812 года.

Кроме городов, в историческом отношении памятны следующие местности:
 Новый Двор, в 5 верстах от Смоленска, где 4 и 5 августа 1812 года, во время взятия Смоленска французами, находился Наполеон;
 деревня Монторова и село Бизюково Дорогобужского уезда;
 село Соловьёв-Перевоз Духовщинского уезда, на берегу Днепра, где происходили сражения при наступлении и при отступлении французской армии;
 село Ляхово, в 47 в. от Смоленска, где 20 октября 1812 года бригада Ожеро положила оружие пред русскими войсками;
 р. Ведрошь, протекающая вблизи Дорогобужа, при которой произошла 14 июля 1500 года битва литовцев с русскими, кончившаяся поражением литовцев и взятием в плен их предводителя, гетмана князя К. И. Острожского;
 с. Зарубежье Вяземского уезда, в 40 верстах от города, составлявшее, по договору с Польшей 15 июня 1634 года, границу с Московским царством;
 городок Каспля, с древних времен служивший складочным местом для Смоленска по торговле с Ригой;
 деревня Андрусова Краснинского уезда, где в 1667 году заключён мирный договор с Польшей.

В историко-археологическом отношении Смоленская губерния представляет немало замечательных местностей. В 12 верстах от Смоленска лежат известные Гнездовские курганы; в 20 верстах от города, начиная от дер. Яново, тянется ряд курганов мимо сс. Белоручья, Долгомостья, Панского и Никольского; здесь при обработке земли находили бердыши, копья, мечи и т. д. Село Волочек Дорогобужского уезда, и лежащие вблизи дер. Березовское, Плешивцево, Чам, Курганы, Старосельское и др., богаты городищами и курганами, при разрытии которых находили браслеты, кольца и проч. У деревни Песочной Вяземского уезда, Пензево — Дорогобужского, Криволуки — Духовщинского, Ракитно-Смоленского найдены монеты русские XVI и XVII веков, германские и польские XVII века; в дер. Степаново, Поречского у. — русские, польские и арабские и оружие; в г. Смоленске — богемские монеты и серебряные слитки XIV века; в деревне Высочерт в озере — черепа с круглыми в них отверстиями и т. д.

С 1 по 16 января 1919 года губерния входила в состав Социалистической Советской Республики Белоруссия, являвшейся на тот момент автономной частью РСФСР.

География 
Граничила с севера и северо-востока с Тверской губернией, с востока — Московской и Калужской, с юго-востока — Орловской, с юга — Черниговской, с запада — Могилевской, с северо-запада — Витебской и Псковской; находилась между 53°5' и 56°36' с. ш. и между 30°9' и З0°85' в. д. Наибольшее протяжение губернии с севера на юг — 340 верст, с востока на запад — 280 верст.

Площадь губернии, по вычислению Стрельбицкого, составляла 49 212 верст² (по генеральному межеванию 46 746 верст²), в том числе под реками и озёрами 56 956 десятин и под болотами 303 752 десяти. Составляя часть Среднерусской возвышенности, направляющейся с северо-запада губернии от Валдайской, или Алаунской, плоской возвышенности на юг в Орловскую и Могилёвскую губернии, север губернии занимает южный и восточный её склоны, а потому и наиболее возвышенная часть губернии находится в северных уездах — Бельском и Сычевском, где у истоков рек Осуги и Лучесы высоты доходят до 1010 футов над уровнем моря, между тем как наиболее низкие местности лежат на юге губернии в Краснинском, Рославльском и Ельнинском уездах, и высота их достигает только 756 футов у Заболотья, 735 футов у Толбина и 707 футов у Хотысина. Восточная часть губернии представляет равнинный, безлесный характер, а западная — пересечена в разных направлениях волнообразными плоскими цепями холмов, сопровождающих течение рек и образующих местами крутые склоны в их долины; эти цепи холмов служат также водоразделом притоков Двины и Днепра и отделяют на юге притоки последнего от притоков Оки, Десны и Сожи, а на севере — от притоков Волги; на востоке они, идя от Гжатска к Юхнову, составляют окраину Московской котловины. Весь Бельский уезд, с прилегающими к нему частями Поречского и Духовщинского, углублён в средине, вследствие чего воды, не имея свободного стока, образовали здесь громадных размеров болота и много озёр. Черты рельефа севера губернии обусловлены главным образом наносным действием ледникового периода, отложившим неравномерно переносимый им материал, и размывом вод — вот почему иногда места, севернее лежащие, имеют меньшую высоту, чем места, лежащие южнее; так город Вязьма лежит на высоте 833 футов, город Рославль — 857 футов, а Челуты, в Ельнинском уезде — 880 футов.

Административное деление 

Смоленская губерния образована  года в составе 17 городов с уездами: Смоленск, Рославль, Дорогобуж, Вязьма, Белый, Погорелое Городище, Зубцов, Старица, Серпейск, Козельск, Мещовск, Мосальск, Лихвин, Борисово-Городище, Перемышль, Воротынск, Одоев.

В 1713 году губерния расформирована, большая часть отошла к Рижской губернии.

В 1726 году Смоленская губерния воссоздана в составе 5 уездов: Смоленский, Бельский, Вяземский, Дорогобужский и Рославльский.

В 1775 году губерния преобразована в Смоленское наместничество. Образовано 7 новых уездов: Гжатский, Ельнинский, Касплянский, Краснинский, Поречский, Рупосовский, Сычёвский. Через 2 года Рупосовский уезд преобразован в Юхновский, а Касплинский — в Духовщинский.

В 1796 году Смоленское наместничество вновь стало губернией. При этом были упразднены Духовщинский, Ельнинский и Краснинский уезды (восстановлены в 1802).

С 1802 по 1918 год в состав губернии входило 12 уездов:

В них числось 241 волость, 4130 сельских обществ и более 14 тыс. населённых мест; между последними всего 8 слобод и до 560 сёл, а то всё — небольшие деревни, хутора, фольварки и т. д.; на 1 селение приходится всего 97 жителей, на 3,4 квадратные версты — одно селение.

В 1918 году Поречский уезд переименован в Демидовский. Через год в губернию вошёл Мстиславский уезд Гомельской губернии.

В 1922 упразднён Краснинский уезд. Из Гомельской губернии передан Горецкий уезд, а Юхновский уезд отошёл к Калужской губернии.

В 1924 году в состав БССР переданы Горецкий и Мстиславльский уезды. Годом позже Духовщинский уезд преобразован в Ярцевский.

В 1927 году упразднены Демидовский и Дорогобужский уезды, а через год — Гжатский, Ельнинский и Сычевский.

Постановлением Президиума ВЦИК «Об образовании на территории РСФСР административно-территориальных объединений краевого и областного значения» от 14 января 1929 года с 1 октября 1929 года Смоленская губерния упразднена и образована Западная область с центром в городе Смоленске, в составе, в качестве основного массива, нижеследующих административно-территориальных единиц: Смоленской, Брянской и Калужской губерний, Ржевского уезда, южной части Осташковского уезда и волостей Тысяцкой и Борковской, Новоторжского уезда Тверской губернии.

Руководство губернии

Генерал-губернаторы

Военные губернаторы

Правители наместничества 

 Военные губернаторы, управляющие и гражданской частью

Губернаторы

Губернские предводители дворянства

Вице-губернаторы

Дворянские роды 

 Аксёновы
 Булыче́вы
 Воробьёвы
 Загоровские
 Ермолинские

Население 

К моменту отмены крепостного права (1861 г.) губерния занимала I место в Российской империи по процентному соотношению крепостного населения (69,07 %).

В конце XIX века в губернии было 13 монастырей, 1 община, 763 церкви и 291 часовня, входящих в состав 627 приходов.

Жителей по переписи 1897 года — 1 551 068 (742 170 мужчин и 808 898 женщин), в том числе в городах — 121 383 (64 940 мужчин и 56 443 женщины), а по сведениям 1898 года — 1671001 (860 236 мужчин и 810 765 женщин), в том числе: дворян потомственных — 0,85 %, личных — 0,4 6 %, духовенства православного — 0,60 %, граждан потомственных и личных — 0,32 %, купцов — 0,28 %, мещан — 4,96 %, цеховых ремесленников — 0,22 %, крестьян — 78,24 %, регулярных войск — 0,73 %, запасных нижних с семьями — 3,15 %, отставных нижних чинов — 3,15 %, не принадлежащих к означенным разрядам — 0,48 %, ушедших по паспортам на заработки — 6,66 %. Православных — 97,58 %, раскольников — 1,47 %, католиков — 0,35 %, лютеран — 0,14 %, евреев — 0,46 %; магометан — всего 142 человека. Раскольники живут преимущественно в уездах Сычёвском (14 751) и Гжатском (10 052); из них приемлющих священство числится 18 887, признающих брак — 8501 и не признающих его 810 человек. Часть дворян Смоленской губернии водворена здесь польскими королями, с целью иметь преданное население; при окончательном присоединении Смоленского края к России, с той же целью, поселено было здесь 350 боярских детей, причём каждому пожаловано по 15 крестьянских дворов. В последнее время заметен прилив инородного населения, в особенности евреев в губерний город и латышей — в уездах; но в общем выселение, хотя и незначительно, преобладало над иммиграцией. Городское население составляет 7,7 %, сельское — 92,3 % всего населения; из уездных городов наиболее населённые Рославль (17 848) и Вязьма (15 776), наименее населённые — Юхнов (2253) и Ельня (2439). В городах преобладает мужское население, в деревнях — женское; на 100 мужчин в городах приходится 86,9, в деревнях — 111,1 женщин. На 1 квадратную версту приходится, в среднем, 31,6 чел.; наиболее густо населён Смоленский уезд, с 51,5 жит. на 1 квадр. версту, на что влияет значительное население губернского города; далее следуют уезды Краснинский — 42,9, Сычевский — 40,1; наименее населены Поречский (26,3) и в особенности Бельский (17,2 чел.). На одно жильё приходится 5,4 чел. Естественный прирост населения, по выводам за последние 20 лет, составляет 1,71 %, при рождаемости в 5,49 % и смертности 3, 78 %. Из уездов наибольший прирост населения, в 2,57 %, даёт Поречский; в Гжатском, в последние годы, заметна даже убыль населения на 0,04 %. Наибольшая смертность падает на 1846 и 1855 годы. По данным воинской повинности за 18 лет, средний рост мужского населения Смоленской губернии равен 163,9 см. Процент не принятых в военную службу значителен: по недостатку роста и разным болезням не принято 18,5 %, получило отсрочку по невозмужалости 33,5 %. В этнографическом отношении Смоленская губерния представляет две неравные части: восточную, меньшую, в которую входят уезды Гжатский, Сычевский, Юхновский, почти весь Вяземский и большая часть Бельского — населена великороссами, составляющими 42,3 % всего населения губ.; западная часть губернии, заключающая в себе остальные уезды, населена белорусами, которые составляют 46,7 % населения; остающиеся 11,0 % — смешанное население.

Национальный состав в 1897:

По переписи 1897 г. в Смоленской губ. было  жит. (720 116 мужчин и 805 163 женщины), из них 120 895 в городах; из последних более значительные: Смоленск (47 т.), Рославль (18 т.) и Вязьма (16 т.). Распределение числа жителей по уездам см. «Россия». Русских , из них белорусов , главн. обр. в Краснинском у. (92 т.); евреев — 7132, главн. образ. в гг. Смоленске и Рославле; поляков — 4609, преимущ. в г. Смоленске и его уезде. Православных — 97 %, ост. староверы, католики, евреи и др. По данным центр. стат. ком. в Смоленской губ. в 1905 г. было  жит., из них в городах . — Смоленская губ. была представлена в Госуд. Думе 6 депутатами. См. «Первая всеобщ. перепись насел. Росс. имп. 1897 г. XL. Смоленская губ.» (СПб., 1903).

Экономика

Земледелие 
Земледелие составляет одно из главных занятий сельского населения Смоленской губернии; но тощая песчано-глинистая или иловатая почва с глинистой подпочвой требует сильного удобрения. Система хозяйства, за весьма небольшими исключениями, трёхпольная; в более облесённых уездах встречается подсечный, или лядный, способ обработки земли, в многоземельных — переложная система, а у частных землевладельцев, при травосеянии, бывают и более сложные севообороты. В 1887 году из 4 824 325 десятин частным лицам принадлежало 2 657 103 дес., сельским обществам — 1 978 581 дес., казне — 120 270 дес., разным учреждениям и городам — 68 371 дес. Пахотной земли — 1 505 143 дес. (29,3 %), лугов и выгонов — 1 009 846 (19,8), леса — 1 863 163 (36,3), неудобной земли — 446 175 (8,7), под болотами, озёрами и т. п. — 5,9 %. Из пахотной земли под посевами было 888 854 дес. (59,0 %), под паром — 456 511 (30,3), под сенокосами и пр. — 159 776 (10,7). Пользование землёй у крестьян почти исключительно общинное: только около 4 % всех крестьянских земель находится в подворном пользовании. В среднем выводе на семью в 6 душ приходилось по 9,4 дес., при колебании от 6,2 дес. в Рославльском у. до 18,3 дес. в Поречском. Средняя величина душевого надела удобной земли для бывших госуд. крестьян 5,7 дес., для бывш. помещичьих — 4 дес. В уездах Краснинском, Духовщинском, Юхновском, Гжатском, Сычевском и Поречском крестьянское землевладение преобладает над частным. Вообще заметно, что из года в год крестьяне увеличивают свои земли на счёт дворянской собственности, но пока частное землевладение является в Смоленской губернии преобладающим и составляет 55,9 %, а крестьянское (надельное) — 41,2 %; первое наиболее развито в уездах Бельском и Рославльском. Количество земель, сдаваемых в аренду, достигает 321 563 дес., или 11,3 % всей владельческой собственности; аренда наиболее развита в уездах Сычевском, Вяземском и Смоленском, а наименее — в уездах Бельском и Ельнинском. Зерновой хлеб играет главную роль в посеве; рожь занимает около половины всей засеваемой площади, а именно 437 144 дес., или 49,2 %; наиболее сеется она в восточных уездах — Гжатском (52,4 %) и в Юхновском (51,8 %). За рожью следует овес, занимающий 249 220 дес., или 28,8 %; он сеется наиболее в северо-западных уездах, Бельском и Поречском (более 30 %). Пшеницей засеяно всего 3909 дес., или 0,4 %. Посевы гречихи не особенно велики — 34 143 дес., или 3,8 %; всего более сеют её в уездах Рославльском (13,5 %) и Краснинском (7,1 %); почти не сеют в уездах Бельском и Сычевском. Посевы ячменя в последние годы сокращаются; им засевают 63 364 дес., или 7,1 %, всего более в уездах Смоленском и Рославльском. Посевы картофеля распространены довольно равномерно по всем уездам, занимая 30 337 дес., или 3,5 %. Стручковых растений сеют мало, всего 7782 дес., или 0,9 %; просо сеется в небольшом количестве только в Рославльском уезде, до 200 дес. Лён и конопля разводятся повсеместно и занимают около 6 % посевной площади: посевы льна с каждым годом увеличиваются на счёт других яровых хлебов; льном засевалось до 45 000 дес.; разводится он с промышленной целью, особенно в уездах Вяземском и Сычевском. В с. Тесове Сычевского уезда имелась льноводная станция для ознакомления населения с лучшими способами обработки льняного волокна. Конопля разводится наиболее в уездах Рославльском и Ельнинском; во всей губернии ею засеяно до 7782 дес.; семя её и пенька составляют один из немаловажных предметов торговли; главный пункт её закупки — Дорогобуж, откуда она направляется в Ригу и Ржев. Количество посева главных сортов хлеба, в 1898 году, было следующее: ржи — 676 347 четвертей, овса — 725 326, ячменя — 74 420, пшеницы — 4510, гречихи — 31 777, других яровых хлебов — 81 884, картофеля — 270 346 четвертей. Урожаи хлеба часто неудовлетворительны и не обеспечивают продовольствия населения; хлеба нередко страдают от градобитий, вымочек, выморозков и т. д. За последние 18 лет средний урожай хлебов по Смоленской губернии следующий: пшеницы сам 4,2, ржи — 3,4, овса — 2,9, ячменя — 3,4, гречихи — 2,6, остальн. яровых хлебов — 3,3. Для развития сельского хозяйства открыто в Смоленске сельскохозяйственное общество, имеющее склад земледельческих орудий и машин, которых в 1896 году продано из склада на 48 768 р. Соха начинает вытесняться плугом, изготовляемым кустарями и мало уступающим фабричному. В запасных хлебных магазинах к 1 января 1899 года состояло в четвертях: озимого хлеба 162 280 и ярового 171 349; в ссудах и недоимках озимого 170 163 и ярового 21 037; кроме того, денежного сбора, установленного вместо ссыпки хлеба в магазины, имелось 433 301 руб. и % с капитала 89 615 руб. На денежной повинности состоит часть сельских обществ уездов Смоленского, Вяземского, Гжатского, Сычевского и Юхновского. Кроме того, имеется продовольственный капитал 8 мещанских обществ в 26 088 руб. и губернский продовольственный капитал в 122 502 руб.

Огородничество 
Огородничество не составляет самостоятельного промысла, но довольно сильно развито в подгородных селах; капуста и огурцы сбываются даже в Москву. В огородах разводится и табак, на 148 плантациях, занимающих до 6 1/2 дес. в уездах Рославльском, Духовщинском и Поречском. Садоводство в упадке; наиболее оно развито в г. Вязьме и в юго-зап. полосе губернии, близ границы Могилёвской губернии. Разводят преимущественно яблоки, отличающиеся хорошими качествами, реже — груши, сливы и вишни; ягод всюду довольно. Яблоки имеют сбыт в Москву. В пригородных селах близ Вязьмы продажа яблонных деревьев составляет особый промысел. При Петре Великом из помещичьих садов Смоленской губернии высылались в Ригу семена груш и дуль. Пчеловодство развито незначительно, между тем как в прежнее время бортное пчеловодство играло в Смоленской губернии выдающуюся роль, и городах Вязьма, Дорогобуж и Рославль вели значительную торговлю воском и медом. Для распространения среди крестьян познаний по сельскому хозяйству открыто несколько сельскохозяйственных школ. Рыболовство развито наиболее в Поречском уезде, изобилующем озёрами; жители с. Каспли — известные рыболовы.

Скотоводство 
Скотоводство, за небольшими исключениями, в плохом состоянии: крестьянский скот — малорослый и слабосильный; у частных землевладельцев разводится рогатый скот симментальской и альгауской пород. В некоторых имениях открыты школы маслоделия, сыроварения и скотоводства; сбыт молочных скопов и сыров производится преимущественно в Москву. Обилие сенокосов и пастбищ может служить к развитию скотоводства; под одними заливными лугами числится 88 962 дес.; сена накашивается до 50 млн пд. Луга и выгоны достигают наибольших размеров в уездах — Бельском (29,6 %), Гжатском и в восточной части Вяземского (25,1 %); здесь же наиболее сеют и кормовые травы. Овцеводство, по причине лесистости и болотистого характера местности, мало развито (тонкорунных овец всего 250 гол.). В г. Смоленске заводская конюшня; частных конских заводов 104. Всего в Смоленской губернии в 1898 году было лошадей 438 018, рогатого скота — 564 844 головы, овец — 629 252, коз — 5004, свиней — 242 919. Часто повторяющиеся падежи от сибирской язвы превращают нередко крестьян в разряд безлошадных; таких дворов числится 11 %. На каждый двор приходится по 2,9 лошади и по 3,8 коровы.

Отхожие промыслы 
Смоленская губерния принадлежит к числу губерний с наиболее выраженным отхожим промыслом. В 1898 году выдано паспортов годовых и полугодовых 84 715 мужских (в том числе 77 265 крестьянам) и 26 459 женских (в том числе 22 727 крестьянкам); уходящие на заработки составляют 9,8 % мужского и 3,2 % женского населения губернии. Особенно развиты отхожие промыслы в восточной части губернии: в Гжатском уезде выдано 20 727 мужских (27,2 %) и 7989 женских (12,0 %) паспортов. Всего менее уходит крестьян из Бельского уезда — 1186 мужчин (1,9 %) и 239 женщин (0,4 %) и из Поречского — 741 мужчина (1,2 %) и 190 женщин (0,3 %). Занятия уходящих на заработки, как и места отхода, разнообразны: всего больше уходящих на фабрики и заводы, затем следуют поступающие в услужение, главным образом в Санкт-Петербург и Москву. Плотники из уездов Дорогобужского, Гжатского и Вяземского отправляются в ближайшие губернии; каменщики и каменотесы Поречского уезда и известные всюду грабари, землекопы и колодезники Юхновского уезда набираются местными подрядчиками, отправляющими их нередко в отдалённые местности России. Рубка леса, сплав его, заготовление гонта, дранки для крыш и тёса, постройка судов для сплава в Ригу, сплав плотов с лесом в пределах губернии занимают ежегодно немало рук в уездах Бельском и Поречском. В этих же уездах, а также в Духовщинском и Рославльском, гонят смолу, жгут уголь. Трепанье пеньки распространено около городов Рославля и Красного. Зимний извоз доставляет немалый заработок некоторым волостям. Кустарные промыслы в Смоленской губернии мало развиты, хотя земство оказывает кустарям поддержку, ассигнуя деньги на оптовую закупку железа, устройство образцовых кузниц и пр. В 1888 году числилось кустарей 5670 чел., всего более в Вяземском уезде — 1117 чел. Самое обширное производство — бондарное, 710 чел.; затем идут изготовление телег и саней — 606, кузнечное — 599, колесное — 561, валяльное и шерсточесальное — 387, овчинное — 382, столярное — 299 и др. Для ознакомления кустарей с усовершенствованными орудиями и приёмами обработки материала устроены практическая школа прядения и тканья и гончарная мастерская. Хорошим спросом пользуются сельскохозяйственные орудия работы кустарей гжатских и сычевских. Рынком сбыта кустарных изделий служат базары и сельские ярмарки. Население Гжатского и отчасти Сычевского уездов занимается приёмом на воспитание питомцев Московского воспитательного дома; по среднему 10-летнему выводу, ежегодно поступает к крестьянам по 854 питомца, для надзора за которыми учреждены 4 округа и для детей открыты 3 школы.

Фабрично-заводская промышленность 
Фабрично-заводская промышленность мало развита; хотя заводов и много, но большая их часть незначительна. В 1898 году в Смоленской губернии работало 1762 фабрики и завода, при 13 230 рабоч. и произв. на сумму 13 901 799 р. По числу занятых рук и по сумме производства выдаётся одна только бумагопрядильная и ткацкая фабрика в с. Ярцево Духовщинского уезда, которая, при 4190 рабоч., выработала материала на 2 776 243 руб. В Вяземском уезде преобладает спичечное и кожевенное производства; в Рославльском уезде — стеклянное, хрустальное и лесопильное; в Бельском — кирпичное, дегтярное и лесопильное. В остальных уездах фабрик и заводов или очень мало, или, при большом количестве (в Дорогобужском и Поречском уу.), они незначительны. По сумме производства среди промышленных заведений второе место занимают маслобойные заводы: их 244, с 798 рабоч. и суммой производства на 3 189 290 р.; из них 10 больших, а остальные мелкие, сельскохозяйственного типа. Лесопилен 43, с 1161 рабоч. и производством на 1 528 495 р. Винокуренных заводов — 41, с 459 рабочими и производством на 985 525 р. Льнообделочных и хлопкобумажных — 28, рабочих — 408, производство — 799 000 р.; кафельных и изразцовых — 10, рабочих — 75, производство — 483 000 р.; стеклянных — 5, рабочих — 762, производство — 480 000 р.; пивоварен и медоварен — 8, рабочих — 177, производство — 385 000 руб.; сыроваренных — 102, рабочих — 267, производство — 276 330 р.; кожевенных — 84, рабочих — 299, производство — 244 292 р.; спичечных — 3, рабочих — 621, производство — 238 000 р.; хрустальных — 2, рабочих — 479, производство — 225 000 р.; мукомольных — 613, рабочих — 655, производство — 223 352 р.; кирпичных — 159, рабочих — 603, производство — 183 455 р.;   древесно-картонный — 1, рабочих — 49, производство — 100 000 р. Остальных заводов, с производством менее чем на 100 000 р., было: салотопенных — 7, мыловаренных — 7, свечно-восковых — 9, клеевых — 3, воскобойных — 1, круподёрок — 128, солодовен — 4, паточных — 5, пряничных — 11, табачных — 3, дегтярных — 76, оберточно-бумажных — 1, канатных и веревочных — 17, рогожных — 5, шерсточесален — 163, спиртоочистительный — 1, сухой перегонки дерева — 1, ректификационный — 1, пенькотрепальных — 2, столярно-паркетный — 1, токарный — 1, слесарный — 1, вышивальня — 1, известковых — 10, красилен — 46, чугунолитейный — 1, синильных — 2, фосфоритной муки — 2, сельскохозяйственных орудий — 3, экипажных — 3, цевочно-бабиночный — 1, деревянного масла — 1, бараночное заведение — 1. Фабрично-заводская промышленность, хотя и медленно, но развивается: в 1880 году в Смоленской губернии действовали 954 завода и фабрики, при 6629 рабочих, с производством на 4 227 708 р.; за 18 лет число заводов и фабрик увеличилось на 808, число рабочих — на 6602 чел., сумма производства — на 9 674 291 руб. В особенности развиваются и улучшаются сыроварни, которых всего больше в восточных уездах руб.

Торговля 
Главные предметы отпускной торговли: лес, лен, пенька, молочные скопы, кожи, изделия некоторых фабрик и заводов, хлопчатобумажная пряжа, стекло, хрусталь, кафели, фосфорные спички, фосфориты. Предметы привоза: хлеб, крупа, разные мануфактурные, бакалейные, колониальные товары и проч. По отпускной торговле Смоленская губ. тяготеет к Риге, а по привозной — к Москве, Орлу и Варшаве. Годовые обороты по всем родам торговли в 1891 году выразились в сумме 40 380 172 руб. Ярмарок до 200, но они незначительны и носят большей частью характер местных торжков, служащих, главным образом, для сбыта сельскохозяйственных произведений. Даже на более значительные ярмарки (например, в г. Юхнове) привоз не превышает 40 000 р. Привоз на все ярмарки по губернии, без города Смоленска, показан в 1898 году в сумме 879 625 р., а продажа — 544 847 р. По своему счастливому положению у истоков трёх главных рек, ведущих к морям Балтийскому, Чёрному и Каспийскому, Смоленщина искони служила путём торгового движения, на что указывает обилие находимых разного рода денежных знаков, начиная с IX века; изредка попадаются древнегреческие монеты IV и VI веков, ольвийские II века и даже римские дохристианских времён. Все эти находки хранятся в местном археологическом музее. Летописи также указывают на торговое значение Смоленского края: по сказанию летописца Нестора, Смоленск лежал на великом пути из варяг в греки. С 1210 года встречаются торговые договоры смоленских князей с Ригой; в 1228 году заключён известный договор — «Смоленская торговая правда» — Мстиславом Давидовичем с рижскими, готландскими и др. купцами (Ганзой), неоднократно подтверждавшийся смоленскими князьями. 22 сентября 1697 года заключён был договор в Кёнигсберге, по которому бранденбургские подданные могли свободно приезжать в Смоленск для торговли. В литовский период торговля Смоленска достигла наиболее цветущего состояния; но борьба Москвы с Литвой, а затем с Польшей из-за обладания Смоленском убила его торговлю, которая, несмотря на наступившее с 1686 года продолжительное мирное время, не могла восстановиться в прежних размерах. Вследствие падения Польши и присоединения к России Прибалтийского края границы для внешней торговли отодвинулись и она перешла в другие пункты; устройство новых портов, прокладка новых шоссе, постройка жел. дор., соединение рек каналами, открыв торговому движению более удобные или кратчайшие пути, ещё более отвлекло грузы от Смоленской губернии; много повлиял в том же смысле бедственный 1812-й год. Смоленщина была, главным образом, посредником в передаче грузов, ибо от себя он мог доставлять только немного сырья. В последнее время прорезавшие губернию в трёх направлениях железные дороги сильно сократили доставку грузов сплавом и совершенно почти убили извозный промысел, игравший видную роль в экономике местного населения. В 1799 году отправлено было в Рижский порт: из г. Поречья на 169 стругах и 10 шкунах груза на 3 711 963 руб., из г. Белого на 153 стругах и 22 шкунах на 1 165 276 руб., из Гжатской пристани в Санкт-Петербург на 40 судах на 219 412 р., а всего на 5 099 652 р. По десятилетней сложности (с 1848 по 1857 год) среднее число ежегодно отправлявшихся судов с Бельской пристани доходило до 369, с грузом на 2 484 000 руб., с Поречской — до 142, с грузом на 1 782 000 р.; для склада привозимых товаров на берегу Каспли имелось 150 амбаров. В 1892 году с обеих пристаней отправлено грузов всего только на 950 000 р. Сплав и доставка товаров по pp. Гжати и Вазузе почти совсем прекратились, между тем как при Петре Великом, открывшем этот водный путь, число пристаней на обеих реках доходило до 60, а число отходивших судов — до 1200; ещё в 1850-х годов отправлялось ежегодно с 12 пристаней на р. Гжати до 160, а с пристаней на р. Вазузе — до 60 барок.

Транспорт 
Пути сообщения водные очень развиты в Смоленской губернии, но сплав по ним производится только в половодье; главным образом сплавляют лес и дрова, как в пределах губернии, так и в Москву, Ригу, Калугу, Брянск и другие попутные места. В 1898 году в пределах губернии сплавлено было до 12 676 плотов. Через Смоленскую губернию проходят следующие шоссейные дороги: Витебско-Орловская — 184 версты, Смоленско-Соловьёвская (до села Соловьёв-Перевоз) — 41 в., Московско-Варшавская (пересекающая уезды Юхновский, Ельнинский и Рославльский) — 86 вёрст. Для содержания в порядке как шоссейных, так и почтовых, транспортных и других дорог, перевозов, мостов и прочее, губ. земство тратит ежегодно до 26 970 руб. Смоленскую губернию прорезывают следующие железные дороги: Московско-Брестская (по уездам Смоленскому, Духовщинскому, Дорогобужскому, Вяземскому, Сычевскому и Гжатскому), Риго-Орловская (по уездам Поречскому, Смоленскому, Ельнинскому и Рославльскому), Сызрано-Вяземская и Новоторжская (по уездам Юхновскому, Вяземскому и Сычевскому), Данковско-Смоленская (по уездам Ельнинскому и Смоленскому) и Московско-Виндавская (по северной части Бельского уезда).

Образование 
В 1899 году в Смоленской губернии учебных заведений было 1492, учащихся — 78 739, в том числе девочек — 15 403; в 3-х мужских гимназиях — 917, 2-х женских — 725, 1 мужской прогимназии — 189, 8 женской прогимназии — 1485, 1 реальном училище — 347, 1 духовной семинарии — 310, 4 духовных училищах — 524, 1 учительской семинарии — 73, 1 епархиальном женском училище — 303, 18 городских училищах — 2464, 4-х городских женских — 488, 4-х приходских — 513, 11 начальных городских училищах — 1477, 2 детских приютах — 98, 1-м училище слепых — 27, 26 сельских 2-хклассных училищах министерства народного просвещения — 3938, 33 одноклассных — 2664, 393 начальных сельских училищах — 29048, 3 училищах Императорского московского воспитательного дома — 181, 6 сельскохозяйственных училищах — 113, 1 церковно-учительской школе — 263, 12 второ- и двухклассных церковно-приходских школах — 1466, 253 одноклассных — 13569, 680 школах грамоты — 17 103, 19 частных школ 319 и 9 еврейских школах — 138. Детей школьного возраста (7—14 л.) в губернии 223 355; из них не посещало школ до 169 147. Число неграмотных в губернии ещё очень велико; из числа принятых в военную службу в 1898 году неграмотные составляли 58,5 %. Число учащихся — 4,7 % всего населения; девочки составляют только 1/4 часть учащихся. Расходы на начальное народное образование достигли в 1898 году 575 485 р.; расходы земства составляют более 1/4 части этой суммы.

Здравоохранение 
В 1898 году в Смоленской губернии числились 61 больница, с 1228 койками, во всех больницах призревалось до 20 037 чел.; аптек — 22, врачей — 149 (в том числе женщин-врачей 8), фельдшеров — 147, фельдшериц — 36, повивальных бабок — 81, ветеринаров — 15 и ветеринарных фельдшеров — 15, дантистов — 18, массажистов — 4. Число лиц, обращавшихся за медицинской помощью — 571 345. Земством и городами издержано на медицинскую часть 265 962 р., что составляет 26,1 % всех расходов (за 1897 год). Все уезды разделены на 51 медицинский земской участок, в которых находились 24 больницы с 251 койкой, 26 амбулаторий, 31 фельдшерский пункт. Врачей земских — 57, фельдшериц — 32, фельдшеров — 64, акушерок — 22, провизоров — 2, аптекарских помощников — 3, ветеринаров — 4, ветеринарных учеников — 11. Крестьянских богаделен в уездах 13 (на 414 чел.), церковно-приходских городских — 11.

Налоги 
Окладных сборов к поступлению в 1898 году следовало 1 938 889 р., в том числе недоимок 189 544 руб. Мирские сборы (в 1894 году) достигали 1 089 273 р.; главный мирской расход (35,4 %) — на содержание волостной и сельской администрации. Земские сборы по смете на 1867 год составляли всего 281 865 руб. В течение тридцати лет земство расходовало ежегодно:

В 1897 году по добровольному страхованию число страхователей достигло 6079, число застрахованных зданий 34 780, в сумме 9 755 000 р., собрано премии 100 000 р., вознаграждения за убытки при пожарах выдано 113 744 р. (в 1898 году — 62 282 р.). По обязательному страхованию выдано вознаграждений в 1897 году 542 970 р., в 1898 году — 331 247 руб. Число пожаров в Смоленской губернии, по среднему выводу за 18 лет, ежегодно бывает до 672, с убытком на 1 216 889 р. Городские доходы по всей губернии в 1898 году показаны в 503 640 р., расходы — в 489 590 р. За последние 18 лет они удвоились. Главные расходы: содержание городских управлений 13,4 %, на учебные заведения 10,1 %, на полицию 7,4 %, на пожарную часть 7,1 %, на врачебную 1,3 %.

Примечания

Литература 
 
 Российские губернаторы, генерал-губернаторы и наместники 1776—1861 гг. / Данилов А. А. // Справочные материалы по истории России IX—XIX веков.

Ссылки 

 Смоленская область
 Библиотека Царское Село: книги по истории Смоленской губернии (Памятные книжки) в формате PDF
 Памятные книжки Смоленской губернии на 1857 год и на 1870 год
 «Атлас Смоленской губернии из 25 листов», 179? г.
 Карта Смоленской губернии из «Атласа» А. А. Ильина 1876 года
 Губерния на трёхверстной военно-топографической карте Европейской России. (автоматизированный просмотр с современными картами и космическими снимками)

Появились в 1708 году
Административные единицы, упразднённые в 1929 году